

Geografia 
 Italia
 Elmo – frazione di Sorano, in provincia di Grosseto
 Stati Uniti d'America
 Elmo – città della Contea di Nodaway, Missouri
 Elmo – census-designated place della Contea di Lake, Montana
 Elmo – città della Contea di Emery, Utah
 Elmo – census-designated place statunitense nello stato del Texas

Personaggi 
 Elmo – personaggio dell'universo immaginario fantasy creato da J. R. R. Tolkien
 Elmo – personaggio dei Muppet

Aziende e industrie 
 Elmo – costruttore giapponese di apparecchiature elettroniche video

Altro 
 Elmo – protezione per difendere la testa
 Elmo (esercito romano)
 Elmo – figura araldica 
 Elmo – variante del nome proprio di persona Erasmo
 elmo – software di shōgi